Peter O'Brien (né en 1960) : acteur australien.
 Peter O'Brien (né en 1990) : joueur américain de baseball.